«Любовь — это дьявол. Штрихи к портрету Ф. Бэкона» (; 1998) — биографический фильм британского режиссёра Джона Мэйбери о художнике-экспрессионисте Фрэнсисе Бэконе и его отношениях со своим натурщиком и любовником Джорджем Дайером.

Сюжет 
Фильм повествует об известном художнике Френсисе Бэконе, которому на момент фильма уже за 50 лет. Однажды Бэкон ловит у себя в доме вора — молодого парня Джорджа Дайера, однако не заявляет на него в полицию, а разрешает остаться. Так у парня появляется пропуск в богемную «тусовку», а у Бэкона — любовник.

В ролях

Достижения 
Фильм был показан в рамках программы «Особый взгляд» 51-го Каннского кинофестиваля. Также он участвовал в первом , но не победил ни в одной категории. Кроме того, картина собрала некоторое количество наград и номинаций и на других конкурсах:

Номинации 

 Премия «Спутник» — лучшая мужская роль в кинофильме (Дерек Джейкоби);
 Премия Лондонского кружка кинокритиков — британский актёр года (Дерек Джейкоби), британский актёр второго плана года (Дэниел Крейг).

Награды 

  — лучший актёр (Дерек Джейкоби);
 Эдинбургский кинофестиваль — премия имени Майкла Пауэлла за лучший новый британский полнометражный фильм (Джон Мэйбери), премия Pathe лучшему британскому актёру (Дерек Джейкоби и Дэниел Крейг).

 Art Film Fest — лучшая режиссура (Джон Мэйбери), лучшая операторская работа (Джон Мэтисон);
 Fantasporto — лучшая операторская работа (Джон Мэтисон).

Реакция критиков

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 
 

Фильмы Джона Мэйбери
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии о художниках
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на английском языке